Salmon (Idaho)
Rio Salmon
29700 Salmon

Desambiguações de topônimos